Moiré – un tipo di finissaggio tessile ottenuto con calandratura
 Moiré – comune francese
 Effetto moiré – un effetto ottico